Dólar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Dólar (ort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Dólar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar